Komárno – città della Slovacchia
Komarno – comune dell'Ucraina, fino al 1992 Komarne
Komarno – villaggio della Polonia
Komárno – comune della Repubblica Ceca

Altre voci
Komárom – città dell'Ungheria